Ndalatandos Airport är en flygplats i Angola.   Den ligger i provinsen Cuanza Norte, i den nordvästra delen av landet,  km öster om huvudstaden Luanda. Ndalatandos Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Ndalatandos Airport är platt åt nordost, men åt sydväst är den kuperad.  Runt Ndalatandos Airport är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är N'dalatando,  km väster om Ndalatandos Airport.

I omgivningarna runt Ndalatandos Airport växer huvudsakligen savannskog.  Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är oktober, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Cuanza Norte